Diarthrodes är ett släkte av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Diarthrodes i familjen Thalestridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Dactylopusiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Diarthrodes